Nassau puede referirse a:

 Nasáu, capital de las Bahamas;
 Nassau, en las islas Cook;
 Nassau, localidad de Alemania;
 Nassau, ciudad del estado de Minnesota, en Estados Unidos;
 Nassau, pueblo del estado de Nueva York, en Estados Unidos;
 Nassau, villa del estado de Nueva York, en Estados Unidos;
 El Condado de Nassau, en el estado estadounidense de Florida;
 El Condado de Nassau, en el estado estadounidense de Nueva York;
 La Casa de Nassau, y ligada a esta, a la Casa de Orange-Nassau;
 Ducado de Nassau, Estado parte de la Confederación Germánica;
 Baarle-Nassau, localidad de los Países Bajos;
 La Bahía Nassau, bahía del sur de Chile.